Boston Store steht für:

 Boston Store (Unternehmen), US-amerikanisches Handelsunternehmen 

im NRHP gelistete Objekte:

 Boston Store (Chandler, Oklahoma), NRHP-ID 84003107
 Boston Store (Erie, Pennsylvania), NRHP-ID 96001194